Gasselsdorf heißen:

 Gasselsdorf (Gemeinde Judenburg), Ortschaft der Stadt Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark
 Gasselsdorf (Gemeinde Sankt Martin im Sulmtal), Katastralgemeinde und Ortschaft von St. Martin i.S., Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Gasselberg